

Atividade econômica 
 Caldera (empresa) — empresa de software com sede nos EUA, fundada em 1994 para desenvolver produtos de sistemas operacionais baseados em Linux e DOS
 Caldera UK — subsidiária britânica da Caldera que desenvolveu o DR-DOS entre 1996 e 1999
 Caldera Systems — subsidiária norte-americana da Caldera formada em 1998 e que lançou OpenLinux e outros softwares relacionados
 Caldera International — sucessora da Caldera Systems, mais tarde tornando-se The SCO Group

Geografia 
 Aeroporto de Caldera — aeroporto localizado no deserto que serve a cidade de Caldera, Chile
 Caldera — cidade e comuna chilena localizada na Região de Atacama
 La Caldera — município da província de Salta, na Argentina
 La Caldera (departamento) — departamento da província de Salta, na Argentina

Política 
 Jorge Herrera Caldera — político mexicano
 Rafael Caldera — antigo político e presidente venezuelano

Ver também 
 Caldeira (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos